Hassler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Émile Hassler
 William Grey Hassler